Nicholas Nickleby (1838-39), Charles Dickens angol író regénye
Nicholas Nickleby (1968) angol (BBC) televíziós sorozat
Nicholas Nickleby (1977) angol (BBC) televíziós sorozat
Nicholas Nickleby (1985), ausztrál rajzfilm
Nicholas Nickleby (2002), Douglas McGrath filmje